Herman I van Twickelo, geboren voor 1347 - overleden voor 1417
 Herman II van Twickelo, de Oude (ovl. na 1423)
 Herman III van Twickelo, de Jonge (? - 1422)
 Herman van Twickelo tot Borgbeuningen, in 1510 eigenaar van de Borgbeuningen, zoon van Johan II van Twickelo 
 Herman van Twickelo tot Borgbeuningenen-Grotenhuis, van de havezate Grotenhuis, na 1569 heer van Borgbeuningen, getrouwd met Anna van Averhagen
 Herman van Twickel zu Rorup, trouwde met Wilhelmina van Mulaert (1644-), zij was de 2e dochter van Gert van Mulaert van Voorst en Adelheid van Keppel van Voorst-Grotenhuis, en kleindochter van Johan Mulert tot Voorst Spaansgezinde drost van Twente (1580-1610)